Élodie Laronze (1970-), tireur sportif française ;
 Jérôme Laronze (1980-2017), syndicaliste agricole français ;
 Jean Laronze (1852-1937), peintre français.